Сен-Приве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сен-Приве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна